Соревнования в плавании на 400 метров вольным стилем (женщины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2013 года проводились с 28 июля в Палау Сан Жорди. Приняли участие 38 спортсменов из 31 стран.

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Финал

Ссылки 
 Омега  (PDF)
 Результаты (PDF)
 Финал  (PDF)

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2013